El nombre de Fernando Ponce de León puede designar a los siguientes individuos:

 Fernando Ponce de León (m. c.1331), bisnieto de Alfonso IX de León y señor de Marchena.
 Fernando Ponce de León París (1917-1998), novelista y empresario colombiano.
 Fernando Ponce de León (n. 1965) , flautista español.